Széchényi Lajos (1781–1855) mecénás, múzeumalapító, valóságos belső titkos tanácsos
 Széchényi Lajos (1823–1908) plébános
 Széchenyi Lajos (1868–1919) diplomata, főrend, sportlovas
 Széchenyi Lajos (1902–1963) országgyűlési képviselő